Сосновый лесной певун () — вид птиц семейства древесницевых.

Описание 
У самцов соснового лесного певуна оливково-зелёное оперение верха, горло и грудь жёлтые. Остальное оперение нижней части белое. Крылья тёмно-серые с двумя белыми полосами. По бокам и в нижней части груди имеются слабые более тёмные полосы. У самок соснового лесного певуна оливково-коричневое оперение верха. В остальном их оперение похоже на самцов. В целом оперение более тусклое.

Распространение 
Сосновый лесной певун обитает в открытых сосновых лесах, прежде всего на юге Онтарио и в Квебеке на северо-востоке Северной Америки. Он зимует на юго-востоке США, во Флориде, в Северной Мексике и в Вест-Индии.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Setophaga
Животные, описанные в 1811 году
Птицы Северной Америки